Дитц:
 Дитц, Джордж (1880—1965) — американский гребец, чемпион Олимпийских игр 1904.
 Дитц, Дин (род. 1993) — американский бейсболист.
 Дитц, Ирина Александровна (1952—2016) — советская и российская актриса театра и кино.
 Дитц, Отто Германович (1876—1957) — русский и советский топограф и геодезист.
 Дитц, Стэнли (род. 1948) — американский специалист по менеджменту и организационной коммуникации.
 Дитц, Якоб Егорович (1864—1917) — российский адвокат, депутат Государственной думы Российской империи I созыва, автор трудов по истории немцев Поволжья.

См. также